Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі її перемогла Патті Шнідер з рахунком 6–7(5–7), 7–6(10–8), 6–3.

Для Шнідер це був перший титул за сезон і восьмий за кар'єру.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw (WTA) 
 Tournament Profile (ITF) 

2002
Swisscom Challenge, одиночний розряд